In lingua islandese, "fiordo del cigno"
 Álftafjörður (Austurland)
 Álftafjörður (Snæfellsnes)
 Álftafjörður (Vestfirðir)